Plaats kan verschillende betekenissen hebben:

 Een plaats of plek is een aanduiding voor een locatie, zonder enige connotatie.
 Een plaats of woonplaats is een locatie waar een groepering van bebouwing wordt gevonden en waar meerdere mensen bij elkaar wonen. De grootte en het belang van plaatsen kan verschillen
 Een korte naam voor een binnenplaats (bouw).
 De naam van een plein in het centrum van Den Haag, zie Plaats (Den Haag).
 Plaats (Rekkem)
 In de natuurkunde kan de plaats van een puntmassa ondubbelzinnig vastgelegd worden door een plaatsvector, vaak aangeduid in functie van de tijd met .
 In de wiskunde is sprake van een meetkundige plaats of 'locus'.